Эрик ван ден Дул (; ) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Нидерландов участник 4-х Олимпиад (1998 и 2002—2006) и 4-х командных чемпионатов Европы (2001—2007).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Нидерландов